Il singolare del torneo di tennis ITF Women's Circuit Chiasso 2013, facente parte della categoria ITF Women's Circuit, ha avuto come vincitrice Alison Van Uytvanck che ha battuto in finale Katarzyna Kawa 7-62, 6-3.

Teste di serie 

 Lucie Hradecká (semifinali)
 Casey Dellacqua (secondo turno)
 Andreea Mitu (primo turno)
 Alison Van Uytvanck (Campionessa)

 Corinna Dentoni (primo turno)
 Anne Schaefer (secondo turno)
 Myrtille Georges (primo turno)
 Diāna Marcinkēviča (secondo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

ITF Women's Circuit Chiasso 2013